Пицш () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Пицш, Йохен (род.1963) — немецкий саночник, выступавший за сборную ГДР в середине 1980-х — начале 1990-х годов.
 Пицш, Курт (1884—1963) — немецкий учёный, геолог.